Tamburo indica un oggetto dalla forma cilindrica.

 Tamburo  – strumento musicale
 Tamburo  – l'elemento architettonico associato alla volta a cupola
 Tamburo  – componente meccanico di una rivoltella
 Tamburo  – album di Tony Esposito del 1982
 Freno a tamburo  – tipo di freno
 Memoria a tamburo  – in informatica, memoria di massa usata negli anni cinquanta e anni sessanta